1 Decembrie se poate referi la:

Localități din România:
 1 Decembrie, o localitate în județul Ilfov, reședința comunei cu același nume
 1 Decembrie, o localitate în județul Vaslui
Sărbători naționale:
 1 Decembrie - Ziua națională a României, în care se sărbătorește unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918.

Vezi și 
 1 decembrie

1